Als österreichische Fußball-Torschützenkönige werden traditionell jene Fußballspieler bezeichnet, die in einer Bundesligasaison die meisten Tore erzielen, beziehungsweise insgesamt die meisten Erstligatreffer erzielt haben. In beiden Fällen handelt es sich um einen reinen Prestigeerfolg, der zwar von den Medien hoch gehandelt, jedoch keinesfalls vom Österreichischen Fußball-Bund oder von privater Seite prämiert wird.

Bester Schütze in der Geschichte der österreichischen Meisterschaft ist Robert Dienst, der die ewige Tabelle mit 323 Erstligatoren knapp vor Johann Krankl anführt. Dienst erzielte seinen ersten Treffer für den Floridsdorfer AC am 16. April 1944 gegen den LSV Markersdorf und beendete seine Torjägerkarriere am 12. Mai 1962 im Dress des 1. Schwechater SC mit einem Doppelpack gegen den Kapfenberger SC. Bis heute bester Saison-Torschützenkönig ist Karl Decker, der 1943/44 mit einem Schnitt von 2,06 Toren pro Meisterschaftsspiel umgerechnet fast alle 43 Minuten für den First Vienna FC 1894 traf. Die meisten Tore in einer Saison erzielte Hans Krankl 1977/78. Die meisten Titel als Saison-Torschützenkönig erlangte Franz Binder vom SK Rapid Wien, insgesamt sechs Mal wurde ihm diese Ehre zu teil.

Die Saisonen der höchsten österreichischen Spielklasse dauerten lange Zeit durchschnittlich nur 18 Runden, momentan allerdings 36 Runden. So ist die Leistung der einzelnen Spieler nur bedingt vergleichbar, da ältere Spieler weit weniger Spieleinsätze in ihrer Karriere aufweisen als jüngere. Eine besondere Stellung hierbei nehmen die Saisonen 1914/15 und 1944/45, denn diese wurden auf Grund des Ersten beziehungsweise Zweiten Weltkrieges nur mit 9 Runden ausgetragen. Während der Meistertitel von 1915 vom ÖFB als offiziell anerkannt wird, ist dies 1945 nur inoffiziell der Fall.

Quellen 
 Anton Egger, Kurt Kaiser: Österreichs Fußball-Bundesliga von A-Z, Chronik ab 1974, Verlag Anton Egger, Fohnsdorf 1995
 Anton Egger: Österreichs Fußball-Meisterschaft, Chronik 1945–1974, Verlag Anton Egger, Fohnsdorf 1998

 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation – rsssf.com
 International Federation of Football History & Statistics – iffhs.com

Weblinks 
 Austria Soccer, National Bewerbe, Meisterschaft Österreich I, Torschützenkönig
 Rapid-Archiv, Statistiken Torschützenkönige in Österreich
 RSSSF, Austria - List of Topscorers

!Torschutzenkonige
Osterreich